Ricardo Alarcón puede referirse a:

 Ricardo Alarcón (1914-1988), futbolista argentino que pasó por Boca Juniors y San Lorenzo de Almagro;
 Ricardo Alarcón de Quesada (1937-2022), político cubano; o
 Ricardo Alarcón (1947–), empresario y dirigente uruguayo, expresidente del Club Nacional de Football.